Follow the Leader (álbum de Eric B. & Rakim)
Follow the Leader (álbum de Korn) 
Follow the Leader (canção) - de Wisin y Yandel

Desambiguação